Княщино — топонимы в России:

 Княщино — деревня в Поддорском муниципальном районе Новгородской области, относится к Селеевскому сельскому поселению.
 Княщино, Княжино — упразднённая деревня в Подосиновском районе Кировской области. Снята с учёта 22.11.1994. 60° 26' С.Ш. 46° 55' В.Д.

См. также 
 Княщина
 Княщины